Calabrais, langue originaire de la région de Calabre
 Calabrais, race chevaline originaire de la région de Calabre